Glastonbury bezeichnet:

 Glastonbury, Kleinstadt in der Grafschaft Somerset, England
 Glastonbury Festival, seit 1970 dort stattfindendes Festival für Musik und darstellende Kunst
 Glastonbury (Film), britischer Dokumentarfilm aus dem Jahr 2006 unter der Regie von Julien Temple
 Glastonbury (Connecticut), Stadt im Hartford County im US-Bundesstaat Connecticut
 Glastonbury (Queensland), Ort in Queensland, Australien

Siehe auch:
 Glastonbury Abbey, ehemalige Abtei der Benediktiner bei Glastonbury, England
 Glastonbury Tor, Hügel in Glastonbury, England
 Glastonbury Romance, Hauptwerk des walisischen Schriftstellers John Cowper Powys
 Glastonbury-Nationalpark, Nationalpark in Queensland, Australien